

Cartografia 
 Proiezione cartografica – tecnica per raffigurare porzioni di superficie terrestre su un piano

Chimica 
 Proiezione – rappresentazione delle molecole tridimensionali.

Cinema 
 Proiezione – scorrimento della sequenza di fotogrammi stampati sulla pellicola.

Fotografia 
 Proiezione – ingrandimento su di uno schermo di diapositive attraverso l'uso di un proiettore

Matematica 
 Proiezione – In geometria algebrica, la proiezione di un punto su un iperpiano è un oggetto basilare per la teoria dell'eliminazione e la decomposizione algebrica cilindrica.
 Proiezione – In algebra lineare e analisi funzionale, un endomorfismo tra spazi vettoriali legato al concetto di perpendicolarità tra vettori.
 Proiezione cartografica – il risultato di trasformazioni geometriche, matematiche o empiriche di punti geografici espressi in coordinate geografiche in punti espressi in coordinate cartesiane.

Disegno 
 Proiezioni ortogonali – Metodo di rappresentazione grafica utile per rappresentare un oggetto tridimensionale da diversi punti di vista.

Informatica 
 Proiezione – operazione unaria su relazioni nell'algebra relazionale.

Psicologia 
 Proiezione – attribuzione ad altre persone di propri impulsi, desideri o pensieri

Statistica 
 Proiezione – calcolo di valori futuri sulla base di ipotesi sul valore di alcuni parametri in un modello matematico. Nel caso si ritenga (soggettivamente) che tali ipotesi si avverranno realmente nel futuro, allora si parla di previsione. Spesso si confonde il significato di questi due termini, per esempio parlando di previsioni piuttosto che proiezioni demografiche o nel caso delle cosiddette proiezioni elettorali.

Sport 
 Proiezione – sollevamento o spostamento dell'avversario nella lotta e nelle arti marziali.

Militare 
 Proiezione – un termine usato nelle scienze politiche e in quelle militari per riferirsi alla capacità di uno stato di applicare tutti o alcuni dei suoi elementi di potenza nazionale […] dispiegando all'estero proprie forze militari, per reagire a crisi o contribuire alla deterrenza, o ancora per aumentare la stabilità di un'area del mondo. (US Department of Defense (2013). The Dictionary of Military Terms. New York: Skyhorse Publishing.)

Altri progetti 

ja:投影法